Cowboy, een Amerikaanse veehoeder
Cowboy (1958), een Amerikaanse film uit 1958 van Delmer Daves